Propyläen steht für:
 einen Typus von Torbau der Antike und des Klassizismus, siehe Propylon
 Propyläen (Athen), Torbau der Athener Akropolis
 Propyläen (München), klassizistischer Torbau auf dem Königsplatz in München
 Propyläen (Zeitschrift), eine von Goethe herausgegebene Zeitschrift
 Propyläen (Editionsprojekt), Forschungsplattform zu Goethes Biographica
 Propyläen Verlag, ein Verlagsprogramm des Ullstein Verlags
 Propyläen Kunstgeschichte, ein deutschsprachiges Standardwerk der Kunstgeschichte
 Propyläen Weltgeschichte, ein Standardwerk der Geschichte